Minto Aizawa est un personnage de fiction appartenant à l’univers du manga et anime Tôkyô mew mew. Elle a été créée et dessinée par la journaliste Reiko Yoshida et la dessinatrice Mia Ikumi, en 2002. Sa couleur représentative est le bleu

En japonais, Minto signifie « menthe » et Aizawa veut dire « écume d’amour ».

Histoire 

Minto fait partie d’un groupe de super-héroïnes, Tôkyô mew mew ou mew mew dans l'anime, qui ont toutes reçu au cours d’une expérience des gènes d’animaux en voie de disparition. Minto représente le Lori Nonnette ou dans l'anime c'est le lori bleu, un oiseau rare. Retrouvée et identifiée par la chef de la bande, Ichigo Momomiya, la jeune fille doit maintenant faire équipe avec ses consœurs pour sauver le monde d’une invasion d’extraterrestres (les Cyniclons c'est-à-dire Kisshu, Pai et Taruto).

Personnalité 

Minto a 13 ans. C’est une très riche héritière, gâtée par ses parents : elle demeure dans une gigantesque résidence avec des centaines de domestiques. Autant dire que ces privilèges ont fait d’elle une jeune fille assez snob. Elle est orgueilleuse et arrogante, et se montre hautaine avec ses amies. Elle se dispute très souvent avec Ichigo qui ne supporte pas ses grands airs ; au Café Mew mew, elle refuse de travailler, soi-disant pour boire son thé de l’après-midi. 

Cela dit, même si elle ne le montre que rarement, Minto a un bon fond. Elle tient vraiment à ses amies et est prête à tout pour les protéger. Son caractère acide est aussi un peu dû au fait que, si elle a toujours eu tout ce qu’elle voulait, elle n’a jamais vraiment passé de temps avec sa famille : ses parents sont sans cesse pris par leurs obligations et son frère aîné Seiji étudie à l’étranger. Elle n’a pour lui tenir compagnie que sa grand-mère Baya et son chien Mikki.

Minto n’est pas particulièrement chaleureuse avec ses amies, excepté pour Zakuro. Elle voue à celle-ci une véritable adoration et rêve à tout prix de lui ressembler : elle ne fait jamais rien pour la contredire et prend chacun de ses mots pour parole d’évangile. Elle l’appelle Zakuro-onee-sama (onee-sama signifie «sœur aînée», mais avec beaucoup de respect).

Minto est aussi une ballerine extrêmement talentueuse : elle pratique la danse depuis qu’elle est toute petite et fait souvent des spectacles.

Apparence 
Minto a les cheveux noirs et les noue en deux chignons sur chaque côté de sa tête ; elle a les yeux marron.

Lorsqu’elle se transforme en Mew mew, ses cheveux et ses yeux virent au bleu lumineux : elle porte un bustier court, des gants et des bottines bleu indigo. Elle a des petites ailes et une queue bleu foncé. Sans oublier son pendentif attaché à son cou. Dans l’anime, elle exécute sa transformation en dansant.

Sa marque de Mew mew (deux ailes) est dans son dos : dans cette forme, elle se fait appeler Mew Minto.

Attaques et armes 
 Arme : Minto Arrow (en f. : Fléchette de menthe)
 Attaque : Ribbon Minto Eco (en f. : Ruban… Echo de Menthe)
 arme dans l'anime : arc de cœur
 attaque dans l'anime : flèche d'argent

Pouvoirs spéciaux 
 Elle est la seule Mew mew à pouvoir voler.
 Elle peut communiquer avec les oiseaux.

Mew mew power 
Dans la version américaine du dessin animé de Tokyo Mew mew, Minto s’appelle Corina Dujardin et a 12 ans.

Famille 
On ne rencontre jamais ses parents, qui ont chacun de grandes responsabilités. Minto ne les voit pas souvent. En revanche, on a eu l’occasion d’apercevoir son frère Seiji, le temps d’un épisode : il était venu se réconcilier avec sa sœur, car ils ne s’étaient pas parlés depuis longtemps à cause de ses études. Apparemment, Seiji était aussi un peu plus favorisé par leurs parents. La vraie confidente de Minto est Baya, sa grand-mère, qui veille sur elle. Et elle a un chien, Mikki.

Personnage de Tokyo Mew Mew

en:List of Tokyo Mew Mew characters#Mint Aizawa
fi:Minto Aizawa